Irish Masters 2003 (также известен как 2003 Citywest Hotel Irish Masters — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, проходивший с 25 по 30 марта 2003 года в Дублине (Ирландия). Победителем турнира стал Ронни О'Салливан, обыгравший в финале предыдущего чемпиона Джона Хиггинса со счётом 10:9.

Высший брейк 

 142 — Питер Эбдон
 129 — Фергал О’Брайен (квалификация)

Результаты

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

2003 год в снукере
Irish Masters